John Keogh oder John K’Eogh ist der Name folgender Personen:

* John K’Eogh (um 1681–1754), irischer Theologie und Naturwissenschaftler 
 John Keogh (Kaufmann) (1740–1817), irischer Kaufmann und politischer Aktivist
 John Keogh (Musiker), irischer Musiker und Kulturschaffender 
 John Keogh (Fußballspieler) (* 1941), irischer Fußballspieler 
 John Keogh (Schauspieler) (* 1963), britischer Schauspieler und Filmproduzent